Ernest Marie Louis Bedel (1849-1922), entomologiste français
 Dominique Bedel (né en 1957), joueur de tennis français
 Isabelle Mancini-Remy (a.k.a Isabelle Mancini-Bedel, 1967-), fondeuse française
 Maurice Bedel (1883-1954), romancier, essayiste et journaliste français
Paul Bedel (1930-2018), agriculteur français
 René Bedel (1886-1912), aviateur français
 Timothy Bedel (1737-1787), militaire américain

Voir aussi 
 Bedele
 Jean-Bedel,  prénom
Patronyme français